L'albergo delle sorprese (Synthetic Sin) – film del 1929 diretto da William A. Seiter
L'albergo delle sorprese (Goodbye Broadway) – film del 1938 diretto da Ray McCarey